forma imienia Aleksy notowana w średniowieczu na obszarze kresów południowo-wschodnich (Ruś Czerwona)
Osoby o tym nazwisku:
 Józef Oleksy (ur. 1946, zm. 2015) – polski polityk
 Marcin Oleksy (ur. 1987) – polski amp futbolista
 Tomasz Oleksy (ur. 1976) – polski wspinacz
 Wacław Oleksy (ur. 1955) – polski urzędnik konsularny

Zobacz też 
 Strzemieczne-Oleksy – wieś w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Młynarze